Внеочередные президентские выборы в Того проходили 24 апреля 2005 года после смерти 5 февраля 2005 года президента Гнассингбе Эйадема.

Кампания 
Основными кандидатами были сын бывшего президента Фор Эссозимна Гнассингбе и лидер оппозиции  Эммануэль Боб-Акитани. Предвыборный период и непосредственно выборы сопровождались высоким уровнем насилия в стране. Согласно официальным данным Гнассингбе победил, получив 60% голосов. Сразу после объявления результатов в столице Того Ломе начались погромы, в результате которых тысячи жителей вынуждены были бежать в соседние страны.

Результаты 
26 апреля были объявлены предварительные результаты. Согласно им Фор Эссозимна Гнассингбе одержал победу с 60,22% голосов, а Эммануэль Боб-Акитани занял второе место с 38,19%. Арри Олимпио получил лишь 0,55% голосов, а Лоусон - 1,04%, несмотря на то, что он вышел из выборов. В выборах приняли участие 63,6% зарегистрированных избирателей. Конституционный суд подтвердил победу Гнассингбе 3 мая, когда были обнародованы официальные результаты.

Последствия выборов 
27 апреля 11 человек погибло в столкновениях в Ломе между сторонниками оппозиции и полицией. Боб-Акитани объявил себя президентом, заявив, что он получил 70% голосов. К 29 апреля число погибших достигло 100 человек, в основном в городе Анехо на границе с Бенином. 

Гнассингбе принял присягу 4 мая. Правозащитная организация Тоголезская лига прав человека заявила, что в результате беспорядков в период с 28 марта до 5 мая число убитых достигло 790 человек, а 4 345 человек пострадало. Около 24 тыс. жителей вынуждены были бежать в соседние Гану и Бенин.

Примечания 

Того
Выборы в Того
2005 год в Того